Il doppio del Countrywide Classic 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Paul Kilderry e Sandon Stolle erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Tommy Haas e Maks Mirny.

Bob Bryan e Mike Bryan hanno battuto in finale 7–5, 7–6 (8–6) Jan-Michael Gambill e Andy Roddick.

Teste di serie
 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (primo turno)
 Justin Gimelstob /  Alex O'Brien (semifinali)
 Paul Kilderry /  Sandon Stolle (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Countrywide Classic 2001
ATP Tour 2001